Data har flere betydninger:
 Data (datalogi) — oplysninger lagret, anvendt, læst, skrevet eller på anden måde behandlet af en computer
 Data (videnskab) — det sæt af observationer, der danner grundlag for en videnskabelig analyse og konklusion
 Data (Star Trek) — en karakter i Star Trek–universet fra serien Star Trek: The Next Generation

Se også
 Kendsgerninger.